Valentin Ivanov pode se referir a:
 Valetin Kozmich Ivanov, ex-futebolista da Seleção Soviética
 Valentin Valentinovich Ivanov, árbitro russo e filho da pessoa acima.

Desambiguação